Ikonen est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1977), homme politique finlandais
Ansa Ikonen (1913-1989), actrice finlandaise
 (né en 1994), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1990), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1969), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1999), joueur finlandais de hockey sur glace
Joonas Ikonen (né en 1987), sauteur à ski finlandais
Juha Ikonen (né en 1970), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1995), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1973), pianiste et composteur finlandais
 (1860-1918), architecte finlandais
, rappeur finlandais
 (1883-1938), homme politique finlandais
 (né en 1990), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1980), compétiteur finlandais en course d'orientation
 (1877-1956), homme politique finlandais
 (1934-2007), nageur finlandais
Väinö Ikonen (1895-1954), lutteur gréco-romain finlandais

Homonymie de patronyme